Dwight Pérez Ferguson (Christiansted, 11 de agosto de 1971) é um ex-futebolista das Ilhas Virgens Americanas que atuava como zagueiro.

Jogou toda sua carreira no Skills FC, vencendo a St. Croix Soccer League em 2008–09. Pela Seleção das Ilhas Virgens Americanas, disputou 11 jogos entre 2000 e 2008.

Títulos 
Skills FC
 St. Croix Soccer League: 1 (2008–09)

Ligações externas 
 Perfil de Dwight Ferguson - OGol.com.br
 

Ferguson, Dwight